La Copa de Alemania 1986-87 fue la 44.ª edición de la copa de fútbol anual de Alemania Federal que se jugó del  al  y que contó con la participación de 64 equipos.

El Hamburger SV venció al Stuttgarter Kickers en la final jugada en el Estadio Olímpico de Berlín para ganar su tercera copa nacional.

Primera Ronda

Replay

Segunda Ronda

Replay

Tercera Ronda

Cuartos de Final

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
 Official site of the DFB 
 Kicker.de 

	

1987
Fútbol en 1986
Fútbol en 1987
Alemania en 1986
Alemania en 1987
Hamburgo S.V.